Departamento San Javier pode se referir a três subdivisões da Argentina:

 San Javier (departamento de Córdova)
 San Javier (departamento de Misiones)
 San Javier (departamento de Santa Fé)

Desambiguações de topônimos